Дитко — фамилия.

Известные носители:
 Дитко, Леонард Леонардович (1921—2006) — хормейстер и общественный деятель, театровед.
 Дитко, Стив (1927—2018) — американский писатель и художник комиксов.

См. также 
 Дитковский
 Дитковските